Михаил Шуйский:
 Шуйский, Михаил Васильевич — князь, русский государственный и военный деятель. Сын князя Василия Юрьевича Шуйского.
 Шуйский, Михаил Григорьевич (1883—1953) — русский советский оперный певец (драматический баритон), камерный певец и педагог. Заслуженный артист РСФСР.